Первая лига () — второй по силе дивизион в системе профессионального футбола Армении.

История 
Первая лига Армении по футболу образовалась при создании Федерации футбола Армении в 1992 году. В 1992-1995 годах первенство проходило по системе «весна-осень», в сезонах-1995/96 и 1996/97 — по системе «осень-весна», а с 1997 года оно вновь проводилось по системе «весна-осень».

В сезонах-1993 и 1995 лига состояла из двух групп, победители которых становились чемпионами турнира. Но в 1993 году победители вышли в Высшую лигу Армении, а в 1995 году они стали неофициальными чемпионами лиги и не получили повышения из-за смены системы розыгрыша. Новый переход с «весны-осени» на «осень-весну» случился в сезоне-2012/13.

В 2009 году в Премьер-лиге последнее место занял ереванский «Арарат». По регламенту клуб должен был провести следующий сезон в Первой лиге. После некоторого подвешенного состояния он был включён в число участников первенства сезона-2010. Это понижение в классе стало первым в истории «Арарата».

После сезона в Первой лиге «Арарат» вернулся в элиту, а игрок команды Геворг Карапетян стал лучшим бомбардиром турнира (20 мячей).

Согласно регламенту, клуб, занявший 1-е место, автоматически выходит в Премьер-лигу. На смену ему понижается команда, ставшая последней в элите. При этом фарм-клубы команд Премьер-лиги не имеют права повышения в классе.

Количественный состав участников первенства постоянно менялся. В сезоне-2016/17 в Первой лиге выступали 7 команд, из которых 6 являлись дублями клубов элитного дивизиона.

В 2020 году Федерация футбола Армении приняла официальное решение прекратить матчи Первой лиги после того, как комитет по дисциплинарным вопросам раскрыл схему договорных матчей. Доказано участие сразу пяти клубов — «Арагац», «Торпедо», «Масис», «Локомотив» и «Ереван». Все они получили дисквалификацию на 2 года. Федерация также приняла решение дисквалифицировать 58 человек, которые оказались замешаны в организации и проведении договорных матчей, 45 из них дисквалифицированы пожизненно. Сообщается, что в этот список попали не только футболисты, но также тренеры и футбольные функционеры.

Статистика выступлений

Количество титулов

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица 
 Информация о командах первой лиги
 Статистика первой лиги
 История выступлений команд на rsssf.com 
 История выступлений команд на klisf.info
 Годы основания клубов Армении 
 Список участников первой лиги 
 Эмблемы клубов первой лиги 

Футбол в Армении

Армения
Футбольные соревнования в Армении